«Зазубренное лезвие» () — криминальный детектив с элементами триллера 1985 года режиссёра Ричарда Маркуанда о том, какой опасной иногда бывает страсть.

Премьера фильма состоялась 5 сентября 1985 года в Канаде на Международном кинофестивале в Торонто.

Сюжет 
Богатый бизнесмен Джек Форрестер арестован по обвинению в убийстве своей жены и служанки, которая стала свидетельницей преступления. Его защитником становится Тедди Барнс — женщина-адвокат, которая берётся за дело только тогда, когда точно уверена, что её подзащитный невиновен. К тому же, у неё есть несведённые счёты с бывшим начальником-прокурором, предъявившим обвинение. Тедди с головой погружается в дело и обнаруживает очевидные нестыковки. Адвокат хочет убедиться, что подозреваемый в двойном убийстве бизнесмен невиновен. Пытаясь узнать его поближе, она влюбляется в Джека. Но поддавшись чувствам, Тедди ещё сомневается в его непричастности…

В ролях 
 Гленн Клоуз — Тедди Барнс
 Мария Майензет — Пейдж Форрестер
 Джефф Бриджес — Джек Форрестер
 Питер Койоти — Томас Кресни
 Роберт Лоджиа — Сэм Рэнсом
 Джон Кларк — доктор Холлоуэй
 Лэнс Хенриксен — Фрэнк Мартин
 Джеймс Карен — Эндрю Хардести
 Брэндон Колл — Дэвид Барнс
 Ли Тейлор-Янг — Вирджиния
 Карен Остин — Джули Дженсон

Съёмки 

 Слоган фильма — «There are two sides of this mystery. Murder…And Passion» — «У этой тайны две стороны. Убийство… И страсть».
 При бюджете в $15 млн сборы составили более $40 млн Съёмки проводились в начале 1985 года в Калифорнии.
 В спальне главных героев висит плакат из картины «Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая» — фильма, поставленного Ричардом Маркуандом.
 Первоначально планировалось пригласить на главную роль Кевина Костнера, но актёр отказался. Главную женскую роль должна была сыграть Джейн Фонда, но студия заменила её на Гленн Клоуз.
 Оригинальное название сценария «Сердца огня» не понравилось студии, и было принято решение о его замене. Новое название пришло случайно, из фразы «Нож с зазубренным лезвием».

Мировой релиз 
 — 4 октября 1985 года
 — 17 января 1986 года
 — Февраль 1986 года на Международном кинофестивале Фантаспорто
 — 6 февраля 1986 года
 — 7 февраля 1986 года
 — 21 февраля 1986 года
 — 26 февраля 1986 года
 — 9 марта 1986 года
 — 14 марта 1986 года
 — 20 марта 1986 года
 — 3 апреля 1986 года
 — 24 сентября 1987 года

Примечания

Ссылки 
 

Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о юристах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года